Nationaal park Carrai, een nationaal park in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Carrai (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie Dipluridae